Парнаут (, ) — село .

Население 
В 1959 году в селе Парнаут жило 650 человек, в основном — армяне. В 1989 году в селе жило 130 человек, также в основном — армяне.

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гульрипшского муниципалитета